Skibby kan henvise til flere artikler:

 Skibby – en sjællandsk by (i Skibby Sogn)
 Skibby Kommune – en kommune opkaldt efter byen
 Skibby (Harlev Sogn) – en bebyggelse i Harlev Sogn